Høst ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Høst (* 1991), norwegischer Skilangläufer
 Gerd Høst-Heyerdahl (1915–2007), norwegische Schauspielerin, Schriftstellerin und Professorin
 Jens Kragh Høst (1772–1844), dänischer Jurist, Historiker und Übersetzer
 Marianne Høst (1865–1943), dänische Künstlerin, Porzellanmalerin und Keramikerin

Hoest steht für:
 Hoest, Pseudonym des Taake-Sängers Ørjan Stedjeberg

Höst ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:
 Höst (Weeze), Ortsteil von Weeze, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Der Höst, Naturschutzgebiet in Nordhorn, Niedersachsen